Yongmun-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongmun-dong, Daejeon, stadsdel i Seo-gu, Daejeon, 
 Yongmun-dong, Seoul, stadsdel i Yongsan-gu, Seoul,